Antonín Dvořák Museum (Praag), een museum over Antonín Dvořák in Praag, Tsjechië
 Antonín Dvořák Museum (Sychrov), een museum over Antonín Dvořák in het slot Sychrov, Tsjechië
 Antonín Dvořák Museum (Vysoká u Příbramě), een museum over Antonín Dvořák in Vysoká u Příbramě, Midden-Bohemen, Tsjechië
 Antonín Dvořák Museum (Zlonice), een museum over Antonín Dvořák in Zlonice, Tsjechië